Il singolare del torneo di tennis USTA LA Tennis Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Justin Gimelstob che ha battuto in finale Amer Delić 7-65, 6-2.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob (Campione)
 Bobby Reynolds (semifinali)
 Janko Tipsarević (primo turno)
 Roko Karanušić (primo turno)

 Chris Guccione (quarti di finale)
 Brian Vahaly (primo turno)
 Amer Delić (finale)
 Noam Okun (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

USTA LA Tennis Open 2005